Täljaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Täljaren (Lerbo socken, Södermanland, 653359-153901), sjö i Katrineholms kommun,  (26,8 ha)
Täljaren (Lerbo socken, Södermanland, 653475-153875), sjö i Katrineholms kommun,  (1,8 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn